
Termin -{TCN}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 TCN-9, televizijska stanica u Sidneju